Die Leichtathletik-Juniorenafrikameisterschaften sind Leichtathletik-Wettkämpfe, die vom afrikanischen Kontinentalverband Confédération Africaine d’Athlétisme (CAA) im Zwei-Jahres-Rhythmus veranstaltet werden. Die ersten Meisterschaften fanden 1994 in der algerischen Hauptstadt Algier statt. Die mit Abstand erfolgreichste Nation ist Südafrika, gefolgt von Kenia und Nigeria.

Veranstaltungen

Meisterschaftsrekorde

Männer

Frauen

Ewiger Medaillenspiegel 
Insgesamt wurden bei Leichtathletik-Juniorenasienmeisterschaften 546 Gold-, 545 Silber- und 526 Bronzemedaillen von Athleten für 36 Länder gewonnen. Die nachfolgende Tabelle enthält die 20 erfolgreichsten Nationen in lexikographischer Ordnung (Stand: nach den Leichtathletik-Juniorenafrikameisterschaften 2017).

Weblinks 
 caaweb.org: Website der Confédération Africaine d’Athlétisme (englisch)

 
Erstveranstaltung 1994